Nokia N95 – smartphone prodotto dalla Nokia
N95 – una tipologia di maschera antipolvere (filtra il 95%  del particolato)
N95 – una delle autostrade nazionali del Pakistan